Birchwood Estates ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Birchwood Estates (Iowa), im Clay County
 Birchwood Estates (Pennsylvania), im Lackawanna County
 Birchwood Estates (Utah), im Salt Lake County